Софроний IV
 Софроний IV (он же Софроний III Константинопольский; ?—1899) — патриарх Константинопольский (1863—1866), патриарх Александрийский (1870—1899).
 Софроний IV — патриарх Иерусалимский (1579—1608).